Драб — рядовий воїн найманої піхоти, що була на службі Великого князівства Литовського і Корони Польської наприкінці XV–XVI століть

Драби — село в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства